Puccio puede hacer referencia a:

Como apellido 

Alejandro Puccio, deportista y mafioso argentino.
Alicia Puccio, cantante chilena y directora de la Academia de Canto Alicia Puccio. 
Arquímedes Puccio, mafioso argentino.
Carlos López Puccio, músico y humorista argentino integrante de Les Luthiers.
Gabriele Puccio, futbolista italiano. 
José Nicolás Puccio, empresario argentino fundador del pueblo de Alberdi, hoy barrio de la ciudad de Rosario, Argentina.
Mónica Ángelica Briones Puccio, pintora y escultora chilena.
Osvaldo Puccio Huidobro, político chileno.
Salvatore Puccio, ciclista italiano.
Val Puccio, luchador estadounidense de lucha libre profesional.
Vincenzo Puccio, mafioso siciliano.

Como nombre de pila 

Puccio Capanna, pintor italiano.
Puccio di Simone, pintor gótico italiano.
Puccio Pucci, político florentino.
Puccio Pucci, atleta y dirigente deportivo italiano.

Miscelánea 

Avenida Puccio, también conocida como Bajada Puccio; calle de la ciudad de Rosario, Argentina.